Vasold ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Rudolph von Vasold (1707–1786), königlich-preußischer Generalmajor
 Manfred Vasold (* 1943), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler sowie Medizinhistoriker
 Stefanie Vasold (* 1980), österreichische Politikerin 

Vasolt ist der Name folgender fiktiver Figuren:
 Vasolt, Sturmriese aus dem Eckenlied